Emmenthal ist der Name folgender Orte:

 Emmenthal (Bibertal), Ortsteil der Gemeinde Bibertal in Bayern
 Emmenthal (Pommern), ehemaliger Wohnplatz der Gemeinde Ramelow in der Provinz Pommern

Siehe auch:
 Emmental (Begriffsklärung)
 Emmenthaler Nachrichten